Фелисити Джоунс () е английска актриса.

Биография

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Английски актриси
Театрални актьори и актриси
Английски озвучаващи актриси
Деца актьори
Възпитаници на Оксфордския университет
Британски феминистки
Родени в Бирмингам